L'aire urbaine de Douai-Lens est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Douai-Lens, dans le Nord et le Pas-de-Calais. Composée selon le découpage de 2010 de 103 communes, dont 67 appartiennent à son pôle urbain, elle était peuplée de 2012 de .

Caractéristiques 
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Douai-Lens est composée de 105 communes, situées dans le Nord et le Pas-de-Calais. Ses  habitants font d'elle la  urbaine de France.

67 communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain.

Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) selon le découpage et la population de 1999 :

Communes 
L'aire urbaine comptait 105 communes selon la délimitation de 1999, 103 selon celle de 2010, après détachement des communes de Farbus, Gouy-Servins (désormais considérées comme multipolarisées) et La Neuville (rattachée à l'aire urbaine de Lille) et rattachement de la commune de Villers-au-Bois.

Composition selon la délimitation de 2010 
L'aire urbaine de Douai-Lens est composée selon la délimitation de 2010 d'un pôle urbain de 67 communes (l'unité urbaine de Douai-Lens) et d'une couronne de 36 communes formée de trois petites unités urbaines bi-communales (unité urbaine d'Arleux, unité urbaine de Gouy-sous-Bellonne, unité urbaine de Lécluse), de deux villes isolées (Monchecourt et Vimy), et de 28 communes rurales.

Composition selon la délimitation de 1999 
Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Douai-Lens.

Voir aussi

Articles connexes 
 Communes du Nord
 Communes du Pas-de-Calais

Références

Liens externes
 INSEE, Composition de l'aire urbaine selon la délimitation de 2010
 INSEE, Chiffres-clés de l'aire urbaine

Douai-Lens

Douai
Lens (Pas-de-Calais)